Prvo jugoslavensko prvenstvo u odbojci za klubove je igrano 1946., a osvojo ga je Partizan iz Beograda.

Ljestvica prvenstva

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1946